Witold Scheuring (1897-1980), wojskowy, prawnik
 Witold Scheuring (1934-2017), weterynarz